Há várias árvores que recebem o nome popular de ipê. 

 Do gênero Handroanthus
Ipê-amarelo
 Ipê-rosa
 Ipê-roxo

Do gênero Tabebuia:
Ipê-branco
Ipê-paratudo: Tabebuia aurea

De outros gêneros:
Ipê-felpudo: Zeyheria tuberculosa
Ipê-mirim: Tecoma stans
Ipê-verde: Cybistax antisyphilitica 

Outros significados para ipê:
Ipê (Rio Grande do Sul) - município do estado do Rio Grande do Sul
Loteamento Ipê - bairro do município gaúcho de Guaíba
Ypê - indústria brasileira de produtos de higiene

Desambiguação